Суперкубок Албанії з футболу 2014 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2014 між чемпіоном Албанії Скендербеу та переможцем кубку Фламуртарі. Матч завершився мінімальною перемогою Скендербеу.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Албанія